Canadian Direct Insurance BC Men’s Curling Championship 2015 – turniej wyłaniający mistrzów Kolumbii Brytyjskiej w curlingu. Odbył się między 3 a 8 lutego 2015 w  Vernon, na lodowisku  Vernon Curling Club.

Mistrz wystąpi w Calgary na Tim Hortons Brier 2015. Złote medale obronił zespół Jima Cottera, pod dogrywce w finale pokonał Deana Joanisse.



Kwalifikacje 
 Obrońca tytułu mistrza prowincji
 Jim Cotter
 Lider klasyfikacji CTRS (30 listopada 2013-1 grudnia 2014)
 Brent Pierce
 Kootenay Playdown (5-7 grudnia 2014)
 Tom Buchy
 Okanagan Playdown (12-14 grudnia 2014)
 Darren Nelson
 Scott DeCap
 Island Playdown (12-14 grudnia 2014)
 Neil Dangerfield
 Chris Baier
 Jason Montgomery
 Lower Mainland Playdown (12-14 grudnia 2014)
 Sean Geall
 Ken McArdle
 Grant Dezura
 Stephen Schnieder
 Open Playdown (9-11 stycznia 2015)
 Dean Joanisse
 Daniel Wenzek
 Mark Longworth
 Wes Craig

Drużyny

Runda A

A1-A8

A9-A12

A13-A14

A15

Runda B

B1-B4

B5-B8

B9-B11

B12-B13

B14

Runda C

C1-C3

C4-C7

C8-C10

C11-C12

Runda finałowa

A-B 
7 lutego 2015; 11:00

C1-C2 
7 lutego 2015; 11:00

Półfinał 
7 lutego 2015; 19:00

Finał 
8 lutego 2015; 12:30

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalny serwis zawodów na playdowns.com 

2015 w curlingu
2015